

Dynaste 

 Garnier  (-600), maire du Palais de Bourgogne ;
 Garnier II (-626), maire du Palais de Bourgogne ;
 Garnier de Valenciennes (-973), comte de Valenciennes ;
 Garnier de Rouen (première moitié du ), poète et satiriste normand ;
 Garnier de Naplouse ou Garnier de Syrie (-1191), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

 Garnier, évêque de Rennes au

Patronyme 

 Familles de Garnier

 Adèle Garnier (1838-1924), religieuse française ;
 Adolphe Garnier (1801-1864), philosophe universitaire français ;
 Alain Garnier (1941-), football français ;
 Alfred Jean Garnier (1848-1921), peintre français ;
 Antoine Marie Charles Garnier (1742-1805), dit « Garnier de l'Aube », révolutionnaire français ;
 Auguste Fidel Amand Marie Garnier (1795-1859), personnalité politique française ;
 Bernard Garnier, acteur français ;
 Bernard Garnier (~1370-vers 1430), clerc français du diocèse de Rodez, antipape ;
  ;
 Charles Georges Thomas Garnier (1746-1795), avocat et littérateur français ;
 Charles Louis Garnier (1755-1833), personnalité politique française.
  ;
 Claude Xavier Garnier-Anthoine (1745-1807), conventionnel français ;
 Cyril Garnier (1980-), humoriste et acteur français.
 Dom Julien Garnier (1670-1725), savant bénédictin ;
 Baptiste-Louis Garnier (1823-1893), éditeur français ;
 Ernest Garnier, (1858-1932) compositeur français ;
 Ernest Garnier (), écrivain français ;
 Étienne-Barthélémy Garnier (1759-1849), peintre français ;
 Éveline Garnier (1904-1989), figure de la Résistance française ;
 Francis Garnier (1839-1873), militaire et explorateur français ;
  ;
 François Auguste Garnier (1806-1879), graveur français ;
 François Garnier de Laboissière (1781-1813), général français ;
  ;
 Garnier de Laon (), évêque français ;
 Auguste Garnier (1812-1887), cofondateur des Éditions Garnier Frères ;
 Hippolyte Garnier (1815/6-1859), éditeur français, cofondateur des Éditions Garnier Frères ;
 Germain Garnier (1754-1821), personnalité politique française ;
 Gilles Garnier (?-1574), ermite cannibale et tueur en série français ;
 Garnier de Pont-Sainte-Maxence (), écrivain anglo-normand ;
  ;
 Ilse Garnier (1927-), poétesse française ;
 Isidore Garnier (1816-1892), général de division français ;
  ;
 Jacques Garnier dit Garnier de Saintes (1755-1818), révolutionnaire français ;
 Jean Baptiste Garnier (1769-1840), militaire français ;
 Jean Frédéric Garnier de La Boissière (1796-1873), personnalité politique française ;
  ;
 Jean Garnier-Bodéléac (1819-1892), homme politique et député.
 Jean-Antoine Garnier (1742-1780), papetier et éditeur français ;
 Jean-Baptiste Garnier du Fougeray (1768-1843), personnalité politique française ;
  ;
 Jean-François Garnier (1949-), travailleur social et formateur de travailleurs sociaux, Docteur en sociologie et chercheur au Laboratoire d'anthropologie et de sociologie de l'université de Rennes 2 ;
 Jean-Jacques Garnier (1729-1805), historien et historiographe français ;
 Jean-Luc Garnier (1961-), coureur cycliste français ;
  ;
 Jeanne Louise Garnier (1912-2005), joueuse de basket-ball et athlète française ;
 Jordan Garnier (1982-), joueur français de rugby à XV ;
  ;
 Joseph-François Garnier, (1755-1825), hautboïste et compositeur français ;
 Josselin Garnier (1971-), mathématicien français ;
 Jules Garnier (1839-1904), géologue et chimiste, industriel, historien et ethnologue français ;
 Jules-Arsène Garnier (1847-1889), artiste-peintre français ;
 Katja von Garnier (1966-), réalisatrice allemande ;
 Laurent Garnier  (1972-), joueur, entraineur français de rugby à XIII ;
 Laurent Garnier (1966-), DJ français ;
 Léon Garnier (1857-1905), compositeur et parolier français ;
 Léonce Garnier (1881-1953), aviateur et pilote automobile français ;
  ;
  ;
 Marie Garnier (1962-), conseillère d'État suisse, Fribourg ;
 Marie-Laure Garnier (née en 1990), soprano française ;
 Maurice Désiré Garnier (1814-1896), personnalité politique française ;
 Michel Garnier (1753-1819), peintre français ;
 Noémie Garnier (2001-), coureuse cycliste française ;
 Octave Garnier (1889-1912), anarchiste français de la Bande à Bonnot ;
  ;
 Patricia Garnier (1967-), athlète française ;
  (1889-1959), général français ;
 Pauline Delacroix-Garnier (1859-1912), artiste-peintre française ;
 Philippe Garnier (1964-), écrivain et éditeur français ;
 Philippe Garnier (1949-), journaliste français ;
 Pierre Dominique Garnier (1756-1827), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre Garnier de Laboissière (1754-1809), général français de la Révolution française ;
  ;
 René Garnier (1887-1984), mathématicien français ;
 Robert Garnier (1545-1590), écrivain français ;
 Robert-Jules Garnier (1883-1958), chef décorateur français ;
 Rodolphe Garnier (1967-), joueur et entraîneur de hockey sur glace ;
 Sébastien Garnier (), un poète français ;
 Simone Garnier (1931-), animatrice française de télévision ;
 Théodore Garnier (1850-1920), ecclésiastique, militant et essayiste catholique français ;
 Thérèse Garnier (1776-1844), artiste peintre française spécialiste du portrait et de la scène de genre ;
  ;
 Valérie Garnier (1965-), entraîneuse et ancienne joueuse française de basket-ball.

Pseudonyme 

 Garnier et Sentou, duo d'humoristes français.

Prénom 
Garnier est un prénom.

Variantes 
Les descendants des Gagnon et Garnier du Perche qui ont émigré en Amérique au  portent aujourd'hui les noms de , ,  et .

Odonyme 

 Place Charles-Garnier, place du  arrondissement parisien ;
 Rue Francis-Garnier, voie du  arrondissement parisien.

Bâtiments 
 Opéra Garnier (1875-), théâtre parisien à vocation lyrique et chorégraphique ;
 Salle Garnier, salle de spectacle monégasque ;
 Halle Tony Garnier, salle de concert lyonnaise ;
 L'hôtel Garnier, ou hôtel d'Entrechaux, hôtel particulier d'Aix-en-Provence ;
 Maison médicale Jeanne-Garnier, clinique parisienne.

Autres 
 Garnier, une marque de cosmétiques appartenant au groupe L'Oréal ;
 Garnier Frères, maison d'édition et librairie française ;

 , aviso de la Regia Marina cédé à la France au titre de dommages de guerre en 1948 ;
 , bâtiment de transport léger de classe Champlain lancé en 1973.

Liens internes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français
Homonymie de prénom